Стяжкин — русская фамилия. Известные носители:
 Стяжкин, Иван Яковлевич (1877—1965) — фольклорист, основатель Каменск-Уральского краеведческого музея.
 Стяжкин, Михаил Михайлович (1920—1944) — Герой Советского Союза.
 Стяжкин, Николай Иванович (1932—1986) — российский логик и философ.
 Стяжкин, Юрий Михайлович (1928—2009) — российский физик и изобретатель, лауреат Ленинской премии.

Стяжкина